Vermiglio  bezeichnet:

 Vermiglio (Trentino), eine Gemeinde in der italienischen Provinz Trient

Vermiglio  ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Vermiglio (ca. 1587–ca. 1635), italienischer Maler

 Valerio Vermiglio (* 1976), italienischer Volleyballspieler